czworaki – budynek folwarczny lub dworski

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 1 podstawowa
 Czworaki – część miasta Bełżyce
 Czworaki – część miasta Hajnówka
 Czworaki – część miasta Sieniawa
 Czworaki – część wsi Rakutowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Czworaki – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Czworaki – część wsi Hniszów w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Czworaki – część wsi Rudno w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Czworaki – część wsi Gołe Łazy w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Czworaki – część wsi Bełżec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Bełżec
 Czworaki – część wsi Horostyta-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki
 Czworaki – część wsi Ruskie Piaski w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Czworaki – część wsi Jabłonna Lacka w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Czworaki – część wsi Wielęcin w  woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Czworaki – część wsi Sośnica w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Czworaki – część wsi Anusin w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze 
 Czworaki – część wsi Góra Włodowska w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice
 Czworaki – część wsi Niziny w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Czworaki – część wsi Zięblice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Czworaki – część wsi Cieklińsko w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Czworaki – część wsi Lipa w woj. świętokrzyskim, w  pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Czworaki – osada wsi Łysowody w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Ćmielów
 Czworaki – część wsi Bronocice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Czworaki – część wsi Umianowice, w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Czworaki – część wsi Mozgawa w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Czworaki – część wsi Chobrzany w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Czworaki – osada leśna wsi Lubienia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody